YWY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wrigley (Territori del Nord-Ovest) (Canada)